

Синглы 1960-х годов 
 You Don’t Have to Go/Whose Been Talkin'?(Blues Sound, USA 1965)
 I Can Take You to the Sun (Hill/Brown) / Who Do You Love (Ellas McDaniel) (Fontana Records 1966)
 Children of the Sun (Hill/Brown)/I Unseen (Fontana Records, Feb 1969)
 Tuff Enough / Little Red Rooster (Fontana, 1969)
 Never Had A Girl (Like You Before) (Campbell/Hoard) / Golden Glass (Campbell/Hoard) (Fontana TF1041, July 1969)

Children of the Sun 
Мини-альбом: Children of the Sun EP (Cherry Red Records, 1980)
 Children of the Sun (Hill/Brown)
 I Can Take You To the Sun (Hill/Brown)
 Who Do You Love (Original score)

Before the Dream Faded 
Альбом: (Cherry Red CDMRED32, 1982) Produced by Dick Leahy, recorded 1966 in London at Fontana Studios and IBC Children of the Sun (Hill/Brown)
 My Mind (Hill/Brown)
 Who Do You Love (Elias McDaniel)
 I Unseen (Hill)
 Find the Hidden Door (Hill/Brown)
 I Can Take You to the Sun (Hill/Brown)
 I’m Not Talking (UK) (Original arrangement)
 1965 USA recordings (preserved from acetate) Who’s Been Talking? (Traditional)
 I Need Your Love (Treadway)
 You Don’t Have to Go (Traditional)
 I Cried My Eyes Out (Treadway)
 Like I Do (Treadway)

 The Legendary Gold Star Album 
CD и грампластинка, Cherry Red CDMRED142
CD 1: The Legendary Gold Star Album — спродюсирован Джоном Пилом, записан в 1965 году в Голливуде на Gold Star Studios.
 Blues with a Feeling
 Who’s Been Talking
 You Got Me Dizzy
 You Don’t Have To Go Out
 Goin To New York
 Shake Your Money Maker
 I Just Want To Make Love To You
 I’m Not Talking (USA)

CD 2 (бонусный): Golden Glass Never Had A Girl (Like You Before)
 Golden Glass
 I Don’t Want to Discuss It
 Little Red Rooster
 (You’re) Tuff Enough
 Freedom
 Keep On Running
 I’m Cruising

 The Lost Acetates 1965-66 
Альбом: «The Lost Acetates 1965-66» (Ugly Things Records, USA 2004)
 William Locy Sound, Риверсайд, Калифорния, июль 1965 — январь 1966 She Got Me (version 2) (Treadway/Brown)
 Don’t Break Me Down (аранжировка Animal)
 Bury My Body (оригинальная аранжировка)
 Why? (Treadway/Brown)
 Got Love If You Want It (аранжировка Кинка)
 She Got Me (версия 1) (Treadway/Brown)
 End of Time (Treadway)
 Thunder & Lightning (Hyot Axton)
 I Unseen (версия 1) (риффы Уайтинга)
 Gold Star Studios, Голливуд, апрель 1966  Who’s Been Talkin’
 Демо, IBC Studios, Лондон. 9 сентября 1966 My Mind (Hill/Brown)
 Find The Hidden Door (Hill/Brown)
 Children of the Sun (Hill/Brown)
 I Unseen (версия 2) (оригинальная аранжировка Уайтинга)

 Broken Road 
Альбом: «Broken Road» (Cherry Red CDMRED147, 1998) Спродюсирован Кевином Ричем, записан в 1981-83 гг. в Голливуде.
 When the Prophet Comes (Brown, Campbell & Gordon)
 Child! (Brown, Campbell & Gordon)
 Carry Me Far (Brown, Campbell & Gordon)
 Peace of Mind (Brown, Campbell & Gordon)
 Children of the Sun (Hill/Brown)
 I Unseen (оригинальная аранжировка Стива Уайтинга)
 Smile on Me! (Brown/Campbell)
 No Survivors II (Brown, Campbell, Reach & Gordon)
 Queen of Madness (Brown, Campbell & Gordon)
 No Survivors I (Brown, Campbell & Gordon)
 When the Prophet Comes (Brown, Campbell & Gordon)
 Let Us Influence You (Campbell/Brown
 Broken Road (Campbell)
 Mona (Live) (Ellas McDaniel)

 Сборники 
 Acid Drops, Spacedust & Flying Saucers: Psychedelic Confectionery — Performer Ghetto South — Vocals Pillows & Prayers, Vol. 1 — Performer Acid: Final Frontier — Performer In Search of Space: 60’s to 70’s, Vol. 3 — Performer Pillows & Prayers, Vol. 2 — Performer And the Heavens Cried — Performer Nuggets II — Performer Rare Trax vol. 32 — Eight Miles High. US Psychedelic Underground from the 60’s and 70’s. — Performer''

Примечания 

Misunderstood, The